Ри́на Васильевна Зелёная (настоящее имя Екатери́на;  1901, Ташкент, Сырдарьинская область, Российская империя — 1 апреля 1991, Москва, СССР) — советская актриса театра и кино, артистка эстрады; народная артистка РСФСР (1970).

Биография 
В источниках встречаются различные даты рождения актрисы; все сходятся лишь в том, что родилась она в Ташкенте. Училась в реальном училище, когда её отца, Василия Ивановича Зелёного, перевели по службе из Ташкента в Москву, она поступила в гимназию фон Дервиза в Гороховском переулке.

В 1919 году окончила Московское театральное училище. Её учителями были Илларион Певцов, Николай Радин, Мария Блюменталь-Тамарина.

Тогда же вышла замуж за юриста Владимира Блюменфельда, но вскоре они расстались из-за несходства характеров. Вторым мужем актрисы был архитектор Константин (Котэ) Топуридзе. Детей не было.

Начинала на эстраде в качестве профессиональной певицы, но затем полностью посвятила себя театральной карьере. Работала в театрах (с 1921 года) «Балаганчик» (Петроград), «Крот» (Одесса), кабаре «Нерыдай».

Актриса играла эксцентрические роли в пародийных пьесах, исполняла монологи в стихах, частушки, песенки, написанные на музыку М. Блантера, С. Каца, Ю. Милютина. Уже в 1923 году публика специально приходила к номеру актрисы, что давало повод конферансье С. Тимошенко («Балаганчик») представлять её так: «Это современная актриса, актриса сего дня, актриса речи, рассказчица, мимистка, танцовщица, плясунья, певица — всё сие проделывающая с иронически лукавой улыбкой, блеском глаз и мгновенной реакцией на окружающее».

В 1924 году стала актрисой Московского театра сатиры. С 1928 года перешла в труппу Театра обозрений при Доме печати. Работала в Московском и Ленинградском мюзик-холлах (1929—1931), Московском театре миниатюр (1938—1941). В 1930-е годы выступала на эстраде с рассказами о детях, работала на радио. В её репертуаре стихи Владимира Маяковского, Агнии Барто, Самуила Маршака, Сергея Михалкова.

В 1929 году Зелёная была вынуждена заполнить паузу, возникшую в концерте по непредвиденным обстоятельствам, и прочла «Мойдодыр» К. Чуковского голосом ребёнка. Успех был оглушительным. Так возник знаменитый, ставший с 1940-х годов основным для её концертной эстрады жанр «Взрослым о детях» или «О маленьких для больших». В образе доброй, весёлой девочки исполняла монологи, пела детские песенки («Чернобурка», «Почемучка», «Пёрышки у птички»). Органичность исполнения роли была столь велика, что на радио шли письма маленьких слушателей актрисе.

Уникальная индивидуальность актрисы, сформировавшаяся благодаря природной склонности к пародированию, эксцентрике, импровизации, позволила ей создать ряд ярких сатирических ролей и номеров. В пародийном номере «Чарльстушки» актриса, исполняя частушки в русском сарафане, внезапно сбрасывала его и оставалась в шаржированном костюме (купальник, но застёгнутый наглухо ворот косоворотки, голова серебряного петуха на трусиках и пышный букет страусовых перьев сбоку, как бы хвост петуха), переходила на чарльстон и в его ритме продолжала исполнять частушки. В миниатюре «Антракт без антракта» (1938) сатирический образ хваткой, наглой буфетчицы — эту роль актриса написала сама. В миниатюре Л. Ленча «Одну минуточку» (1940) зубного врача, занятого общественной работой.

Во время Великой Отечественной войны участвовала в выступлениях фронтовых артистических бригад, за что в 1944 году была награждена орденом Красной Звезды. В наградном листе к ордену указано:
Находясь на 4 Украинском фронте т. Зелёная вместе с боевыми частями прошла через Карпаты. В минуты передышки между боями в землянке, разрушенном сарае или на поляне выступала в 83 концертах для рядовых, офицеров и генералов.

Снималась в кино («Подкидыш», «Весна», «Светлый путь», «Приключения Буратино», в сериале о Шерлоке Холмсе), писала сценарии, рассказы в соавторстве с А. Барто («Пёстрые рассказы», 1958). 

В 1981 году она написала автобиографическую книгу «Разрозненные страницы», адресованную широкому кругу читателей. Книга включает в себя описание творческого мира, в котором жила актриса, с кем её сводила судьба и как это действовалo на неё, как на творческую личность. В книге присутствовали такие личности, как Аркадий Райкин, Сергей Михалков, Любовь Орлова, Корней Чуковский и многие другие.

Своим уникальным запоминающимся голосом она озвучила множество мультфильмов.

Жила в Москве в бывшем доходном доме Первого Российского страхового общества (Кузнецкий Мост, 21/5 — Большая Лубянка, 5/21). Последние годы своей жизни провела в Доме ветеранов кино в Матвеевском.

Скончалась 1 апреля 1991 года. Похоронена на Введенском кладбище, рядом с мужем — архитектором Константином Топуридзе (3 уч.).

Семья 
 Первый муж — Владимир Германович Блюменфельд (1894—?), правовед, сотрудник НКИД; сын адвоката Г. Ф. Блюменфельда.
 Второй муж — Константин Тихонович Топуридзе (1905—1977), архитектор.

Фильмография

Актёрские работы 

  — Путёвка в жизнь — певица из шайки Жигана
  — Любовь и ненависть — балерина, партнёрша Бубы
  — Подкидыш — Ариша, домработница
  — Светлый путь — секретарша
  — Старый двор — домохозяйка
  — Весна — словоохотливая гримёрша
  — Встреча на Эльбе — немка
  — Композитор Глинка — генеральша
  — Сеанс гипноза (короткометражный) — зрительница
  — Весёлые звёзды (фильм-концерт) — уценённая кукла Наташа
  — Драгоценный подарок — Настя, домработница Сперантовых
 1956 — Поэт — поэтесса
  — Девушка без адреса — Елизавета Тимофеевна, член худсовета Дома моды
  — Жених с того света — мать Нины
  — Совершенно серьёзно (киноальманах, новелла «История с пирожками») — покупательница
  — Мой младший брат — тётя Эльва (нет в титрах)
 1962 — Семь нянек — дама в красном, зрительница
 1962 — Черёмушки — Курочкина
  — Каин XVIII — гувернантка Милады
 1963 — Падение Карфагенова
 1963 — Укротители велосипедов — Аста Сибуль
 1963 — Цветные сны (короткометражный) — общая бабушка
  — Всё для вас — соседка
 1964 — Новогодняя ярмарка
 1964 — Сказка о потерянном времени — Надя-старушка
  — Иностранка — мадам Жубер
 1965 — Дайте жалобную книгу — певица в ресторане «Одуванчик»
 1965 — Операция «Ы» и другие приключения Шурика (новелла «Напарник») — пассажирка в автобусе
 1965 — От семи до двенадцати (новелла «Зонтик») — уборщица (нет в титрах)
  — В городе С. — писательница
 1966 — Три толстяка — тётушка Ганимед
  — Берег юности — бабушка
 1969 — Похищение (телевизионный фильм-концерт) — болтливая посетительница
  — Внимание, черепаха! — учёный секретарь музея
 1970 — Как мы искали Тишку — Людмила Ильинична, бабушка Миши
 1970 — Приключения жёлтого чемоданчика — пассажирка в троллейбусе
  — 12 стульев — редактор молодёжного журнала «Жених и невеста»
 1971 — Алло, Варшава! — председатель жюри
 1971 — Телеграмма — детская писательница
  — Карнавал — Червякова
 1972 — Чиполлино — графиня Вишня
  — Нейлон 100 % — пациентка дантиста
  — Скворец и Лира — Урсула
  — Приключения Буратино — черепаха Тортила
 1975 — Одиннадцать надежд — канадская болельщица в самолёте
  — 100 грамм для храбрости (новелла «Какая наглость») — прохожая у метро
  — Про Красную Шапочку — бабушка Красной Шапочки
  — Шерлок Холмс и доктор Ватсон — миссис Хадсон
  — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона — миссис Хадсон
  — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей — миссис Хадсон
  — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры — миссис Хадсон
  — Граждане Вселенной — прабабушка
  — Валентин и Валентина — учёная
  — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается — миссис Хадсон

Киножурнал «Фитиль» 
  — Фитиль № 25. Сюжет «Ягодки» — мать Наташи
  — Фитиль № 85. Сюжет «Предметный урок» — пассажирка
  — Фитиль № 130. Сюжет «Кто виноват?» — заседающая на собрании
  — Фитиль № 196. Сюжет «В поисках трудностей» — хозяйка квартиры

Сценарист 
  — Подкидыш — совместно с Агнией Барто
  — Весна — участие в сценарии

Озвучивание мультфильмов 

  — Железные друзья — консервная банка (нет в титрах)
  — Ключ — фея Гиацинта
  — Кто сказал «мяу»? — Щенок
  — Светлячок № 4. Наш карандаш — мышонок
 1963 — Вот так тигр! — Котёнок
  — Лягушонок ищет папу — Лягушонок
 1964 — Петух и краски — Красная краска / утёнок
  — Вовка в Тридевятом царстве — Вовка
 1965 — Лягушка-путешественница — лягушонок (нет в титрах)
  — Жёлтик — лиса
 1966 — Про злую мачеху — капризная девочка Света / бабушка Вовы
 1966 — Самый, самый, самый, самый — Львёнок
  — Слонёнок — слонёнок
 1967 — Ну и Рыжик! — Рыжик
 1967 — Как стать большим — котёнок
 1967 — Четверо с одного двора — цыплёнок (нет в титрах)
  — Капризная принцесса — бабулечка-красотулечка
  — Бобры идут по следу — оленёнок
 1970 — Кентервильское привидение — экономка
 1970 — Синяя птица — бабушка
  — Огонь — Мышь
 1971 — Лошарик — Лошарик
 1971—1972 — Приключения Незнайки и его друзей — Пилюлькин
  — Заветная мечта — рыба
  — Волшебник Изумрудного города (1 серия) — жевун
 1974 — Как козлик землю держал — лягушка
  — Незнайка в Солнечном городе — Листик
  — Муми-тролль и другие — Муми-мама
  — Алиса в стране чудес — Герцогиня
 1981 — Тайна третьей планеты — бабушка Коли (в титрах не указана)
 1981 — Мама для мамонтёнка — слониха / бегемотиха
  — Миссис Уксус и мистер Уксус — миссис Уксус

Озвучивание аудиоспектаклей 
  — Невероятные приключения Буратино и его друзей — черепаха Тортила

Съёмка в документальных фильмах 
   — Снять фильм о Рине Зелёной (ТО «Экран»)
  — Я возвращаю ваш портрет (документальный, телевизионный)

Использование архивного киноматериала 
  — Воспоминания о Шерлоке Холмсе (телесериал) — миссис Хадсон
  — Божественная Гликерия — хроника

Признание и награды 
 орден Красной Звезды (1944)
 Заслуженная артистка РСФСР (1944)
 Народная артистка РСФСР (1970)
 Медали СССР.

Память 
Творчеству и памяти актрисы посвящены документальные фильмы и телепередачи:
 «Рина Зелёная. „Нечеловеческие роли“» («ТВ Центр», 2007)
 «Страна чудес Рины Зелёной» («Первый канал», 2009)
 «Рина Зелёная. „Короли эпизода“» («ТВ Центр», 2015) 
 «Рина Зелёная. „Последний день“» («Звезда», 2018)
 «Рина Зелёная. „Легенды кино“» («Звезда», 2018) 
 «Рина Зелёная. „12 историй со счастливым концом“» («ТВ Центр», 2020).

Литература 
 Капков С. В. Королевы смеха: Жизнь, которой не было? — : Эксмо; Алгоритм, 2011. — 352 с. — (Лица и лицедеи). — ISBN 978-5-699-52042-8. — Глава «Будем валять дурака? — Это мне нравится»: Рина Зелёная. — С. 89—118; Раздел Фильмография. — С. 340.

Примечания

Ссылки 
 Рина Зелёная на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Рина Зелёная на сайте «221b.ru»
 
 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Учившиеся в Ташкенте
Персоналии:Московский театр сатиры
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Женщины в Великой Отечественной войне
Умершие от рака
Похороненные на Введенском кладбище
Артисты Московского мюзик-холла